Le terme de pie noire peut faire référence à plusieurs races bovines : 
 Valdostaine pie noire
 Pie noire du Danemark
 Bretonne pie noir